Pfannberger heißen:

 ein steirisches Adelsgeschlecht, Grafen von Pfannberg

 Christian Pfannberger, österreichischer Radsportler